Steve Tshwete (gemeente) - gemeente in Zuid-Afrika
 Steve Tshwete (politicus) - ANC-politicus, naamgever van bovenstaande gemeente